Imperatoria caucasica är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Imperatoria caucasica ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
caucasica